peut faire référence à :

Littérature 

 , poème d'Andrew Marvell publié en 1681.
 , journal mensuel britannique.

Cinéma 

 , titre anglais de , film israélien de Victor Nord sorti en 1977 ;
 The Garden, film britannique de Derek Jarman sorti en 1990 ;
 , titre anglais du Jardin (), film franco-slovaque de Martin Šulík sorti en 1995 ;
 , titre anglais du Le Jardin du mal, film américain de Don Michael Paul sorti en 2006 ;
 , film documentaire américain de  sorti en 2008.

Musique

Groupe 

 , groupe américain de rock expérimental formé en 2011.

Chanson 

 , chanson de Guns N' Roses présente sur l'album Use Your Illusion I sorti le  ;
 , chanson de Take That présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de Bran Van 3000 sorti le  ;
 , album de John Foxx sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Michael Nesmith sorti en  ;
 , album de Silver Apples sorti en  ;
 , album de Zero 7 sorti le .

Voir aussi